Церква святого великомученика Юрія Переможця – церква на честь святого Юрія Змієборця .



Київ

Автономна Республіка Крим

Вінницька область 
 Церква Великомученика Юрія Переможця (Луцьк)

Волинська область 
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Військове) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Дніпропетровськ) – ПЦУ
 Чоловічий монастир святого великомученика Юрія Переможця (Одарівка) – ПЦУ

Дніпропетровська область 
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Краматорськ) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Староласпа) – ПЦУ

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область 
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Міжгір'я) – ПЦУ

Івано-Франківська область 
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Бистриця) – ПЦУ
 Каплиця святого Юрія (Вороненко) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Голови) – ПЦУ

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область 
 Собор святого Юра – УГКЦ
Церква св. влмуч. Юрія (Новояворівськ)

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область 
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Бережанка) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Вертелка)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Гаї за Рудою)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Дунів)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Заліщики) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Заставче) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Іванівка) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Касперівці) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Кобилля) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Кокошинці)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Мала Снігурівка) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Молотків) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Мшана) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Окопи) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Переволока) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Рогачин)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Розношинці)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Сущин) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Тернопіль) – ПЦУ
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Чагарі Збаразькі)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Чорний Ліс)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Шельпаки)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Шибалин)
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Шманьківчики) – ПЦУ

Харківська область 
 Церква святого великомученика Юрія Переможця (Зарябинка) – ПЦУ

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область



Див. також

Джерела 

 Сторінки Вікіпедії.
 
 

Церкви Святого Юрія